Сукпай:

 Сукпай — село в Хабаровском крае.
 Сукпай — река в Хабаровском крае.